Алжир принимал участие в Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) в девятый раз за свою историю и завоевал одну золотую, одну серебряную и три бронзовых медали. Страну представляли 37 мужчин и 10 женщин, принимавших участие в соревнованиях по академической гребле, боксу, греко-римской борьбе, дзюдо, лёгкой атлетике, настольному теннису, плаванию, прыжкам на батуте, тяжёлой атлетике и фехтованию.

Медали

Золото 
 Лёгкая атлетика, женщины, 1500 м — Нурия Мера-Бенида.

Серебро 
 Лёгкая атлетика, мужчины, 5000 м — Али Саиди-Сиеф.

Бронза 
 Лёгкая атлетика, мужчины, 800 м — Джабир Саид-Гуэрни.
 Лёгкая атлетика, мужчины, прыжки в высоту — Абдеррахман Хаммад.
 Бокс, до 63,5 кг — Мохамед Аллалу.

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-D.
 Мужчины

Женщины

Бокс 

Спортсменов — 7

Борьба 

Спортсменов — 2

Греко-римский стиль

Дзюдо 
Спортсменов — 7

Соревнования по дзюдо проводились по системе на выбывание. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с проигравшими в полуфинале.
Мужчины

Женщины

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 21

 Мужчины

Женщины

Настольный теннис 

Спортсменов — 2

 Мужчины

Плавание 

Спортсменов — 2
В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

Прыжки на батуте 

Спортсменов — 1

 Мужчины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов - 1

Женщины

Фехтование 

Спортсменов — 2
В индивидуальных соревнованиях спортсмены сражаются три раунда по три минуты, либо до того момента, как один из спортсменов нанесёт 15 уколов.

 Женщины

Ссылки 
 Сборная Алжира  на сайте sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 2000 года
Спорт в Алжире в 2000 году